Лодо Гранде има више значења:

 Лодо Гранде (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лодо Гранде (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику